Bailando:
 Bailando (песня Paradisio)
 Bailando (песня Энрике Иглесиаса)